Мого:
 Мого — персонаж из комиксов, издаваемых DC Comics, живая планета.
 Мого — город и супрефектура в Чаде на территории региона Шари-Багирми.
 «Мого» — латвийский хоккейный клуб.

См. также 
 МОГО — международная организация гражданской обороны.